Compatibiliteit betekent de mate waarin systemen samen te gebruiken zijn. Dit ter onderscheid van de mate waarin systemen in plaats van elkaar gebruikt kunnen worden. Betekenissen kunnen zijn:

 compatibiliteit (informatica), in de informatica: onderlinge aansluitbaarheid van verschillende software- en hardwareconfiguraties, etc.
 compatibiliteit (scheikunde), in de scheikunde: de mate waarin twee oplossingen mengen
 compatibiliteit (bloed), in de biologie: de mate waarin twee bloedgroepen samengaan
 compatibiliteit (voortplanting): het vermogen zich met elkaar succesvol voort te planten
 in de geochemie: de mate waarin een element in een kristalrooster past; zie compatibel element en incompatibel element.
 in de wiskunde: uitwisselbaarheid (kansrekening)

Zie ook 
 Uitwisselbare onderdelen